Jelisaveta steht für:
 Jelisaveta, Heilige, siehe Jelena Štiljanović
 Jelisaveta (Vorname), weiblicher Vorname